2 miejscowości w Polsce:
 Czyżykowo – jedno z osiedli Tczewa
 Czyżykowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz